Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 2006 spelades den 9 juli 2006 på Olympiastadion i Berlin för att kora en turneringssegrare. Italien besegrade Frankrike med 5–3 efter straffsparksläggning efter en match i vilken det stod 1–1 efter ordinarie tid och förlängning. Italien blev därmed världsmästare för fjärde gången. Frankrikes Zinedine Zidane blev utvisad i sin sista match i karriären efter att ha skallat Italiens Marco Materazzi i bröstet efter en verbal dispyt, där Materazzi grovt förolämpat Zidanes syster.

Öppningen 
Före matchen framträdde de internationella stjärnorna Shakira och Wyclef Jean med en version på låten Hips Don't Lie kallad The Bamboo Version.

Matchen

Statistik

Källor

Externa länkar 

Final
Sportevenemang i Berlin
Relationer mellan Frankrike och Italien